GALNT15 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 639 амінокислот, а молекулярна маса — 73 063.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, лектинами, іоном марганцю. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки